Une université d'été peut être :
 un rassemblement d'hommes politiques et de militants ;
 un programme universitaire estival à dimension internationale.